Berlinski međunarodni filmski festival (Berlinale) jedan je od najvažnijih filmskih festivala u Europi i svijetu. Održava se u veljači, a prvo predstavljanje bilo je 1951. godine. 
Ocjenjivački sud naročito polaže pozornost da u konkurenciji festivala budu zastupljeni filmovi iz cijelog svijeta. Najbolji film se nagrađuje nagradom Zlatni medvjed (Goldener Berliner Bär), dok najbolji redatelj, glumac i glumica dobivaju nagradu Srebrni medvjed (Silberner Berliner Bär).

Popis dobitnika nagrade Zlatni medvjed

Vanjske poveznice 
Službene stranice Berlinskog filmskog festivala

Filmski festivali
Njemačka filmska umjetnost
Berlin
Filmski festival